Венглю́вка () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Венглювка (гмина Виснёва) – село в Мысленицком повяте Малопольского воеводства;
 Венглювка (гмина Корчина) – село в Кросненском повяте Подкарпатского воеводства.